Songs of Innocence peut désigner :
 Songs of Innocence, un album du groupe U2 ;
 Songs of Innocence, un album du chanteur belge Jasper Steverlinck ;
 Songs of Innocence and of Experience, un recueil de poésie de William Blake ;